KRT85 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 507 амінокислот, а молекулярна маса — 55 802.

Локалізований у проміжних філаментах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки